Welton peut se référer à :

Personnalités 
 , homme d'affaires et politicien américain.
 , footballeur brésilien.

Toponymes

Welton, une ville du comté de Clayton, en Iowa.
 L'Allen Welton House, une maison située dans le comté de Summit, dans l'Ohio.

du West Lindsey, Lincolnshire.
  du Northamptonshire.

Homonymie de toponyme